Robrecht II van Namen, graaf van Namen (1010-?)
 Robrecht II van Jeruzalem, graaf van Vlaanderen (1093-1111)
 Robrecht II van Dreux, graaf van Dreux (1184-1218) en Braine (1204-1218)

Zie ook:
 Robert II (doorverwijspagina)